Station Kawaramachi (Kagawa) - Takamatsu, prefectuur Kagawa
 Station Kawaramachi (Kyoto) - Kyoto
 Station Kawaramachi (Mie) - Yokkaichi,  prefectuur Mie
 Station Kawaramachi (Miyagi) - Sendai,  prefectuur Miyagi